Il doppio femminile del Queensland Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Hana Mandlíková e Wendy Turnbull erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Mandlíková con Jana Novotná e la Turnbull con Elizabeth Smylie.

La Mandlíková e la Novotná hanno perso nei quarti di finale contro Jo Durie e Sharon Walsh-Pete.

La Smylie e la Turnbull hanno perso in semifinale contro Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Betsy Nagelsen e Pam Shriver hanno battuto in finale 2–6, 7–5, 6–2 Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (quarti di finale)

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (secondo turno) 
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (quarti di finale) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1988